Mutis steht für:

 Mutis (Berg), der höchste Berg Westtimors
 Mutis (Nordzentraltimor), ein indonesischer Distrikt in Nordzentraltimor
 Mutis (Fatumnasi), ein indonesisches Dorf im Distrikt Fatumnasi in Westtimor

Mutis ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Mutis (1923–2013), kolumbianischer Schriftsteller
 Fabio Suescún Mutis (* 1942), kolumbianischer Priester, Militärbischof von Kolumbien
 José Mutis (1732–1808), spanischer Botaniker und Mathematiker
 Mutis, griechischer Nane von Hornebcha, des zweiten altägyptischen Pharaos (König) der 29. Dynastie